Die Liste der geschützten Ensembles in Partschins zeigt die 25 in der Gemeinde Partschins, Südtirol, geschützten Ensembles mit deren Einzelobjekten.

Liste 

Bp. = Bauparzelle, Gp. = Grundparzelle

Einzelnachweise

Literatur 
 Josef Tarneller: Die Hofnamen im Burggrafenamt und den angrenzenden Gemeinden, Wien 1909 Digitalisat online bei Teßmann
 Silvia Renhart e. a.: Partschins, Verein für Heimatpflege Partschins, Partschins 1997/98 online
 Ewald Lassnig: Dorfbuch der Gemeinde Partschins, Partschins 2012

Weblinks 
 Gemeinderatsbeschuß Partschins März 2014
 GemBrowser für Partschins mit Katasterdaten
 Der Vinschger 18. Juni 2014

!